Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 24 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 24 июля в 10:31 по местному времени (UTC+8), а финал — в тот же день в 18:55.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылки 
 Результаты 

400 м, вольный стиль, женщины